

Patronymes 

 Giovanni Arnolfini ou Giovanni di Nicolao Arnolfini (vers 1400 - après 1452), marchand de Lucques, représenté avec sa femme dans la peinture sur bois Les Époux Arnolfini de Jan van Eyck (1434) ;
 Giovanni di Arrigo Arnolfini, marchand de Lucques, cousin de précédent ;

 Giovanni Arnolfini (1485-1551), diplomate et ambassadeur de Lucques ;
Octave Arnolfini (mort en 1641), abbé cistercien réformateur.

Notes et références  

Patronyme italien